L'Open des Pays-Bas masculin 2008 est l'édition 2008 du tournoi de squash Open des Pays-Bas qui se déroule du 2 au  à Amsterdam. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 3 Star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre qualifiés et une wild-card Piëdro Schweertman. 

Nick Matthew remporte son premier titre de l'année après 8 mois de blessures en s'imposant face à Cameron Pilley.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open des Pays-Bas féminin de squash 2008

Liens externes 

Open des Pays-Bas de squash
Squash en 2008
Sport en septembre 2008
Compétition de squash à Amsterdam